

Geografia

Italia
 Arborea, comune della provincia di Oristano
 Arborea, frazione di Verolengo nella città metropolitana di Torino

Storia
 Giudicato di Arborea, regno della Sardegna medioevale

Navi
 Arborea, traghetto della società Tirrenia
 Arborea, nave passeggeri della Tirrenia di Navigazione
 Arborea, incrociatore della Regia Marina italiana

Altro
 Arborea, reame (piano di esistenza), nel gioco Dungeons & Dragons
 Arborea, città stato nel film d'animazione Aida degli alberi del 2001